

Toponyme

Lac Morey : lac de l'État du Vermont

Morey : commune française de Saône-et-Loire
 Morey : commune française de Haute-Saône, aujourd'hui appelée « La Roche-Morey »
 Morey : commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui appelée « Belleau »
 Bourguignon-lès-Morey : commune française du département de la Haute-Saône
 Morey-Saint-Denis : commune française du département de la Côte-d'Or
 Rue Morey à Nancy.

Patronyme 

 Drew Morey (1996-) : coureur cycliste australien
 Harry T. Morey (1873-1936) : acteur américain
 Larry Morey : compositeur, parolier et scénariste américain, principalement connu pour son travail au sein de studios Disney
 Mateu Morey (2000-) : footballeur espagnol
 Tiburce Morey : (1844-1909) journaliste, homme politique et écrivain français (de son vrai nom « Paschal Grousset »)
 Prosper Morey (1805-1886) : architecte français
 Samuel Morey (1762-1843) : inventeur américain
 Segismundo Morey (1774-1864) : général espagnol
 Tom Morey (1934-) : surfer américain et inventeur du bodyboard
 Jaime Morey (1942-2015) : chanteur espagnol, participant au concours Eurovision de la chanson 1972
William Morey (1951-1993) : premier médecin français infecté du sida et mort dans l'exercice de ses fonctions. L'hôpital de Chalon sur Saône porte son nom.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Moré : langue du Burkina Faso, parlée par les Mossi
 Morey's Piers : parc d'attractions américain situé à Wildwood, dans le New Jersey
 
 
Patronyme anglais
Patronyme français